Lichamelijke conditie
 Geestelijke conditie
 Kwaliteit (numismatiek), de staat waarin een munt of bankbiljet verkeert qua slijtage
 Conditiemeting (gebouw) volgens de NEN 2767
 Voorwaarde, bijvoorbeeld in een contract
 Conditio sine qua non, een vooral juridische term, "noodzakelijke voorwaarde"
 Conditie (wiskunde)